Ellon puede referirse a:

 Ellon (Aberdeenshire), Escocia
 Ellon (Calvados), Francia
 Ellona Santiago